Wilhelmsburg steht für:
 Wilhelmsburg (Niederösterreich), Stadt in Österreich
 Wilhelmsburg (Steenfeld), Ortsteil der Gemeinde Steenfeld, Kreis Rendsburg-Eckernförde in Schleswig-Holstein
 Wilhelmsburg (Strasburg), Ortsteil der Stadt Strasburg (Uckermark), Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Wilhelmsburg (Vorpommern), Gemeinde im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern
 Hamburg-Wilhelmsburg, Stadtteil von Hamburg, Binneninsel

Wilhelmsburg als Name von Gebäuden:
 Wilhelmsburg (Ulm), Teil der Bundesfestung in Ulm, Baden-Württemberg
 Schloss Wilhelmsburg (Barchfeld), Thüringen
 Wasserburg Wilhelmsburg, Hamburg-Wilhelmsburg
 Wilhelmsburg (Hilchenbach), ehemaliges nassauisches Landschloss in Hilchenbach, Nordrhein-Westfalen
 Schloss Wilhelmsburg (Schmalkalden), Thüringen
 Weimarer Stadtschloss, Thüringen  (Name 17., 18. Jahrhundert)
 Wilhelmsburg (Lage), zu Ehren von Kaiser Wilhelm II. errichtete Burgimitation in Lage (Lippe), Nordrhein-Westfalen
 Berghotel Wilhelmsburg, ein zu Ehren von Kaiser Wilhelm I. errichtetes Gebäude, jetzt Hotel

Wilhelmsburg als Schiffsname:
 Wilhelmsburg (Schiff, 1853), Segelschiff
 Wilhelmsburg, ein Fährschiff Typ I der HADAG, siehe Fährschiff Typ I
 Wilhelmsburg, ein Fährschiff Typ 2000 der HADAG, siehe HADAG-Typ 2000

Wilhelmsburg, Weiteres:
 Wilhelmsburg (Roman), Roman von Karl-Heinz Jakobs von 1979

Siehe auch:
 Wilhelmsberg
 Fort Wilhelm
 Wilhelmsfeste
 Wilhelmsturm